Park
 Stadspark, park in een stedelijke omgeving
 Stadspark (Aalst)
 Stadspark (Antwerpen)
 Stadspark Varosliget
 Stadspark (Den Helder)
 Stadspark Franeker
 Stadspark (Groningen)
 Stadspark (Harelbeke)
 Stadspark Hasselt
 Stadspark (Hazebroek)
 Stadspark (IJmuiden)
 Stadspark (Kampen)
 Stadspark (Košice)
 Stadspark (Leuven)
 Stadspark (Lier)
 Stadspark Maastricht
 Stadspark van Moeskroen
 Stadspark Osdorp
 Stadspark Schothorst
 Stadspark Sittard
 Stadspark (Turnhout)
 Stadtpark (Görlitz)
 Weens Stadspark
 Stadswandelpark, park in Eindhoven

Overig
 Stadsparkkerk, kerkgebouw in Groningen
 Stadspark Live, evenement dat wordt gehouden in het Gronings Stadspark
 Stadsparkstadion, station in Turnhout, België
 Stadsparksvallen, stadion in Zweden